en àrab significa "castell" (del llatí castrum), també transcrit ksar
 Geografia:
 Qasr Libya, poble de Líbia
 Qasr Ahmed, port de la ciutat líbia de Misurata
 Qasr Amra, castell del desert a Jordània
 Qasr Azraq, castell del desert a Jordània
 Qasr Ibrim, jaciment arqueològic a Núbia
 Qasr Kharana, castell del desert a Jordània
 Qasr al-Abd, ruïnes a l'oest de Jordània
 Qasr al-Hosn, l'edificació de pedra més antiga a Abu Dhabi
 Qasr alheer algharbi, castell a Síria
 Qasr alheer alsharqi, castell a Síria
 Qasr ibn Wardan, castell a Síria
 Qasr (Fariman), llogarret a la regió de Fariman, a l'Iran
 Qasr (Mashhad), llogarret a la regió de Mashhad, a l'Iran
 Qasr (presó), presó de Teheran, a l'Iran
 Xarestan de Qasr-e-Xirin, regió de la província de Kermanshah, Iran
 Umm Qasr, ciutat de l'Iraq
 Cinema:
 ''Sayyidat al-Qasr, pel·lícula egípcia de 1958
 Conflictes bèl·lics:''
 Batalla d'Umm Qasr, primera confrontació militar de la guerra de l'Iraq

 Vegeu també 
 ksar Alcàsser'''